Résultats détaillés de l’édition 1957 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 20 mai au .

Pour la première fois, et afin de faire face au nombre de postulants, un tableau qualificatif de 64 joueurs, délivre, au terme de 3 tours, 8 sésames pour le tableau final. Francis Nys et Pierre Pélizza sont les deux premiers Français à s'extraire de cette épreuve.

Palmarès

Simple messieurs 
Sven Davidson bat en finale Herbert Flam  après avoir battu Ashley Cooper en demi-finale.

Pour la première fois, et afin de faire face au nombre croissant de postulants, un tableau qualificatif de 64 joueurs, délivre, au terme de 3 tours en cinq sets, 8 sésames pour le tableau final. Francis Nys et Pierre Pélizza sont les deux premiers Français de l'histoire du tournoi, à s'extraire de l'épreuve, pour rallier le tableau final.

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Notes et références

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1957
France
France
Sport en France en 1957
Sport en mai 1957
Sport en juin 1957